Сиска () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сиска, Катрин (род. 1983) — эстонская певица
 Сиска, Хельджи Деам (род. 1990) — фарерский шахматист, гроссмейстер. См. также